El Progreso peut désigner :

Toponymes

El Progreso : l'un des 22 départements du pays ;
 El Progreso : une ville du département de Jutiapa.

El Progreso : une ville du département de Yoro.

El Progreso : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de La Ceiba dans l'État de Trujillo ;
 El Progreso : une localité de la paroisse civile de Solano dans la municipalité de Río Negro dans l'État d'Amazonas.

Autres 
 El Progreso : un quotidien de presse espagnol de la région de Galice.

Homonymie de toponyme
Progreso